En Wikipedia, el término patología puede referirse:

En biología
a la patología (biología), una disciplina científica, rama de la biología, que estudia las alteraciones morfológicas y funcionales que constituyen las enfermedades, las causas que las producen, y los síntomas y signos por los que se manifiestan en los seres vivos;
por ejemplo, la citopatología, el estudio de las enfermedades de las células;

En medicina
 a la patología (humana), una rama de la medicina encargada del estudio de las enfermedades en los seres humanos;
 a la telepatología, el examen de muestras médicas patológicas a través de largas distancias mediante tecnologías de telecomunicaciones;
 a la fisiopatología, el estudio de las alteraciones fisiológicas;
 a la anatomía patológica, el estudio de las alteraciones anatómicas;

En psicología
 a la psicopatología, el estudio de las alteraciones psicológicas;

En botánica y agricultura
 a la fitopatología, el diagnóstico y control de las enfermedades de las plantas;

En otros ámbitos
 a Pathology, una película de 2008.

Nota terminológica
En lenguaje coloquial, el término patología suele utilizarse como sinónimo de padecimiento (por ejemplo, patología(s) inflamatoria(s), patología(s) neuronal(es)); en un sentido más formal, en cambio, su uso se reserva para aludir a las disciplinas científicas, y se aplica en cambio la palabra enfermedad para los problemas de salud: enfermedad(es) inflamatoria(s), enfermedad(es) neuronal(es).

Referencias